La Superliqa 2015-2016 si è svolta dal 6 novembre 2015 al 9 aprile 2016: al torneo hanno partecipato cinque squadre di club azere e una georgiana e la vittoria finale è andata per la settima volta all'Azərreyl Voleybol Klubu.

Regolamento
La competizione prevede che le cinque formazioni partecipanti si affrontino quattro volte tra loro, disputando quattro round nel corso della stagione regolare; le prime quattro classificate accedono ai play-off scudetto, dove si affrontano al meglio delle tre gare in semifinale e poi al meglio delle cinque gare nelle due finali.

Squadre partecipanti
Al campionato di Superliqa hanno partecipato sei club, due dei quali debuttanti in questa stagione, ossia la , mascherata da club col nome di Gənclik Voleybol Klubu, e la formazione georgiana del Tbilisi Voleybol Klubu; un club avente diritto, il Rabitə Bakı Voleybol Klubu, ha rinunciato all'iscrizione, lasciando alla propria seconda squadra, il Telekom Bakı Voleybol Klubu, parte dell'assetto dirigenziale e delle giocatrici, nonché il diritto di partecipare alla CEV Champions League 2015-16

Torneo

Regular season

Primo round

Secondo round

Terzo round

Quarto round

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Finale 3º posto

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

 2015-2016
Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016